Witches' Brew – film del 1980 diretto da Richard Shorr e Herbert L. Strock 
 La sfida di Landover (Witches' Brew) – romanzo di Terry Brooks del 1995

Musica 
 Witches Brew – etichetta discografica tedesca
 Witche's Brew – gruppo musicale italiano
 Witches' Brew – singolo di Katy B del 2001, dall'album On a Mission